Almodóvar del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almodóvar del Campo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Almodóvar del Campo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar